Змагання зі спеціального слалому серед чоловіків на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися на гірськолижній трасі Вістлер Кріксайд у Вістлері, Британська Колумбія 27 лютого 2010.

Золоту медаль і звання олімпійського чемпіона здобув представник Італії Джульяно Раццолі. Івиця Костелич із Хорватії виборов срібло, що стало його другою медаллю Олімпіади, бронзові медалі отримав швед Андер Мюрер.

Останні змагання з гірськолижного спорту Олімпіади відбувалися у важких умовах, частково під дощем. Старт перенесли на 20 м нижче, туди, звідки стартували жінки. Понад 40 лижників не зуміли завершити першу спуск. З них 10 із чільної тридцятки
.

Результати

Посилання в тексті 

Гірськолижний спорт на зимових Олімпійських іграх 2010